Mitzie est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1941), musicienne de musique traditionnelle britannique et américaine
Mitzie Hunter (née en 1971), femme politique canadienne en Ontario
, procureure samoan américaine

Voir aussi
Mitzi Gaynor (née en 1931), actrice et chanteuse américaine

Homonymie de prénom